Memeti ist der Familienname folgender Personen:

 Erëleta Memeti (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Mustafa Memeti (* 1962), Schweizer Imam